Adolfo Alsina – politico argentino
 Ángel Edo Alsina – ex ciclista su strada spagnolo
 August Alsina – cantautore statunitense
 Juan Alsina – calciatore uruguaiano
 Juan Sans Alsina – calciatore spagnolo
 Landelino Lavilla Alsina – politico spagnolo
 Valentín Alsina – scrittore, giurista e politico argentino
Encofrados Alsina – società multinazionale